Johannes Adrianus "Hans" Vonk (Alberton, 30 de janeiro de 1970) é um ex-futebolista sul-africano que atuava na posição de goleiro.

Carreira 
De origem bôer (descendente dos colonizadores neerlandeses), fez grande carreira atuando justamente no futebol dos Países Baixos, particularmente Waalkwijk, no Heerenveen e no Ajax. Curiosamente, jogou também em outro Ajax, o da Cidade do Cabo, o único time de seu país natal (e único também não-neerlandês) que defendeu. 

Em setembro de 2008, foi contratado novamente pelo Ajax, devido à contusão de outros dois goleiros, Maarten Stekelenburg e Dennis Gentenaar. Não jogou nenhuma partida pelo time de Amesterdão, e retornou ao Heerenveen no começo de 2009. No clube frísio, pouco foi utilizado e logo voltou à África do Sul, novamente para o Ajax Cape Town. Aposentou-se no ano de 2011.

Seleção Sul-Africana 
Jogando pela Seleção Sul-Africana, Vonk completou 43 partidas, algumas delas na Copa do Mundo FIFA, nas edições de 1998 (onde foi titular, após o corte de Andre Arendse) e de 2002 (na condição de reserva de Arendse). Aposentou-se dos Bafana Bafana após a não-classificação para a Copa do Mundo de 2006.

Títulos
 Ajax
KNVB Cup: 1
 2005–06

 Ajax Cape Town
Telkom Knockout: 1
 2008
Nedbank Cup: 1
 2007
Mangaung Cup: 2
 2007, 2008

 SC Heerenveen
KNVB Cup: 1
 2008–09

Goleiros da África do Sul
Futebolistas da África do Sul
Futebolistas do RKC Waalwijk
Futebolistas do FC Den Bosch
Futebolistas do SC Heerenveen
Futebolistas do AFC Ajax
Futebolistas do Cape Town Spurs Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002